Ярополець — село в Росії, у Волоколамському районі Московської області
 Ярополець Чернишових — садиба в селі Ярополець, що приналежала роду Чернишових
 Ярополець Загряжських — садиба в селі Ярополець, що приналежала родам Загряжських і Гончарових